Arrayán morisco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Myrtus communis; o
 el nombre común de la planta Ruscus aculeatus.